Калининградская область включает следующие населённые пункты:
 23 городских населённых пункта с городским населением на 2020 год (в списке  выделены оранжевым цветом), в том числе:
 22 города,
 1 посёлок городского типа;
 1073 сельских населённых пункта, из них 18 без населения (по переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 8 городам областного значения, 1 посёлку городского типа областного значения и 13 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 10 городских и 12 муниципальных округов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и посёлка городского типа ) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа)

Калининград

Балтийск (Балтийский городской округ)

Ладушкин (Ладушкинский городской округ)

Мамоново (Мамоновский городской округ)

Пионерский

Светлогорск (Светлогорский городской округ) 

Не являются самостоятельными населёнными пунктами посёлки Отрадное и Пригородный (входят в состав Светлогорска).

Светлый (Светловский городской округ)

Советск (Советский городской округ)

Посёлок городского типа областного значения (городской округ)

Янтарный

Районы

Багратионовский (Багратионовский муниципальный округ)

Гвардейский (Гвардейский муниципальный округ)

Гурьевский (Гурьевский муниципальный округ)

Гусевский (Гусевский городской округ)

Зеленоградский (Зеленоградский муниципальный округ)

Краснознаменский (Краснознаменский муниципальный округ)

Неманский (Неманский муниципальный округ)

Нестеровский (Нестеровский муниципальный округ)

Озёрский (Озёрский муниципальный округ)

Полесский (Полесский муниципальный округ)

Правдинский (Правдинский муниципальный округ)

Славский (Славский муниципальный округ)

Черняховский (Черняховский муниципальный округ)

См. также 
 Административно-территориальное деление Калининградской области
 Городские населённые пункты Калининградской области

Примечания 

Калининград